MSLN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 630 амінокислот, а молекулярна маса — 68 986.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, апараті гольджі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки